

Geografia
 Birdsong – comune dell'Arkansas, Stati Uniti

Persone 
 Cindy Birdsong – cantante statunitense
 Mary Birdsong – attrice statunitense
 Otis Birdsong – cestista statunitense

Televisione
 Birdsong – miniserie televisiva britannica del 2012